Delholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Delholm (Föglö, Åland), 
 Delholm, en del av Ängholm, Korpo, 
 Delholm, Nagu, 

Robotskapade Finlandförgreningar